Danz ist der Familienname folgender Personen: 

 Christian Danz (* 1962), österreichischer Theologe
 Deborah Danz (* 1993), deutsche Tennisnachwuchsspielerin
 Daniela Danz (* 1976), deutsche Schriftstellerin 
 Ella Danz, deutsche Schriftstellerin
 Ernst Danz (1822–1905), deutscher Pädagoge und Naturschützer
 Ferdinand Georg Danz (1770–1793), deutscher Mediziner
 Gerriet Danz (* 1965), deutscher Fernsehmoderator
 Heinrich Aemilius August Danz (1806–1881), deutscher Rechtsgelehrter
 Hermann Danz (1906–1945), deutscher KPD-Politiker und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus  
 Ingeborg Danz (* 1961), deutsche Opern-, Oratorien-, Lied- und Konzertsängerin in der Stimmlage Alt und Mezzosopran
 Jan Peider Danz (um 1575–1620), Schweizer reformierter Pfarrer
 Johann Andreas Danz (1654–1727), lutherischer Theologe und Orientalist
 Johann Ernst Friedrich Danz (1759–1838), Richter und Politiker in Frankfurt
 Johann Traugott Leberecht Danz (1769–1851), deutscher Kirchenhistoriker und Theologe
 Luise Danz (1917–2009), deutsche Aufseherin in Konzentrationslagern
 Marko Danz (* 1972), deutscher Biathlet
 Max Danz (1908–2000), deutscher Arzt und Vorsitzender des Deutschen Leichtathletik-Verbandes
 Pascal Danz († 2015), Schweizer Künstler
 Renate Danz (1934–2006), deutsche Schauspielerin
 Robert Danz (1841–1916), deutscher Maler und Grafiker
 Simone Danz (* 1961), deutsche Hochschullehrerin für Bildung und soziale Inklusion
 Tamara Danz (1952–1996), deutsche Rocksängerin
 Walter Danz (1904–1986), deutscher Fotograf in Halle a. S.
 Werner Danz (1923–1999), deutscher Politiker (FDP)
 Wilhelm Danz (1873–1948), deutscher Maler und Graphiker

Danz ist der Name folgender Orte:
 Danz (Wuppertal), eine Ortslage der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Danz (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft in der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten

Siehe auch:
 Dans
 Dantz
 Danzwiesen